Repubblica Ceca
 Bukovec – comune del distretto di Domažlice (Plzeň)
 Bukovec – comune del distretto di Frýdek-Místek (Moravia-Slesia)
 Slovacchia
 Bukovec – comune del distretto di Košice-okolie (Košice)
 Bukovec – comune del distretto di Myjava (Trenčín)
 Pohronský Bukovec – comune del distretto di Banská Bystrica (Banská Bystrica)